Saint Dragon — видеоигра в жанре горизонтального скролл-шутера, разработанная компанией NMK и изданная Jaleco в марте 1989 года в виде аркадного игрового автомата. Впоследствии была портирована на ряд домашних компьютеров того времени, а также на игровую консоль PC Engine.

В июне того же года компания Irem выпустила игру Dragon Breed для аркадного автомата, также портированную на ряд домашних систем. Она использовала аналогичную концепцию и оформление.

Игровой процесс 
Игрок управляет драконом-змеем. Он состоит из головы и секций тела, его хвост движется с задержкой относительно головы и может быть использован для защиты от выстрелов противника.

Всего в игре шесть уровней. В конце каждого уровня происходит сражение с боссом.

Компьютерные игры 1989 года
Игры для аркадных автоматов
Игры жанра Shoot 'em up
Игры для Amiga
Игры для Atari ST
Игры для Amstrad CPC
Игры для Commodore 64
Игры для ZX Spectrum
Игры для PC Engine